Dempster ist der Familienname folgender Personen: 

 Arthur Jeffrey Dempster (1886–1950), kanadisch-US-amerikanischer Physiker 
 Arthur P. Dempster (* 1929), kanadisch-US-amerikanischer Statistiker und Universitätsprofessor 
 Austin Dempster (1921–1975), britischer Kameramann
 Barry Dempster (* 1952), kanadischer Dichter 
 Carol Dempster (1901–1991), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin 
 Nigel Dempster (1941–2007), britischer Journalist
 Ryan Dempster (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Stewie Dempster (1903–1974), neuseeländischer Cricketspieler 
 Thomas Dempster (1579–1625), schottischer Philologe und Historiker 
 Zak Dempster (* 1987), australischer Radrennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dempster (Kentucky), Ort im Breckinridge County, Kentucky, USA 
 Dempster (South Dakota), Ort im Hamlin County, South Dakota, USA 
 Dempster Corners, Ort im Fulton County, New York, USA 

im NRHP gelistete Objekte:
 Dempster Street Station, in Skokie, Illinois, ID-Nr. 95001005
 Dempster-Sloan House, in Geneva, Nebraska, ID-Nr. 05000156

Siehe auch:
 Evidenztheorie von Dempster und Shafer, mathematische Theorie aus dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie, siehe Evidenztheorie